Annansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Annansaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,30),  (1 ha)
2. Annansaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,28, long 24,18),  (2 ha)
3. Annansaari (ö i Iijärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (20 ha)
4. Annansaari (ö i Laukas),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar